Арабское восстание — освободительное движение 1916—1918 годов.
 Волнения в странах арабского мира (2010—2011) — массовые народные движения в Северной Африке и на Ближнем Востоке в 2010—2011 годах.